(1858–1936)
  (1879–1960)
  (1960-), joueur allemand de football
  (1811–1876)
 François-Xavier Schoepfer, (1843 - 1927) un évêque de Tarbes
  (1798–1864)
  (1754–1828)
 Franz Xaver Schöpfer (1778–1855), pharmacien
  (1825–1903)
  (1944-)
 Heinrich Schöpfer (1821–1899)
 Ida Schöpfer (1929-2014), une skieuse alpine suisse
 Jakob Schöpfer (1835–1894)
  (1661–1719)
  (1951-)
  (1988-)
  (1908–2007)
 Verena Schöpfer (1985-)

Source de la traduction